A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 800 méteres gyorsúszás versenyszámát augusztus 11-én és 12-én rendezték az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmet az amerikai Katie Ledecky nyerte. Kapás Boglárka bronzérmes lett, Risztov Éva a 14. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekordok születtek:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord
 NR: országos rekord
 Q: az elődöntőbe jutott, időeredmény alapján
 DNS: nem indult

Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
 WR: világrekord
 NR: országos rekord

Jegyzetek

Források

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon